Flandern () steht für folgende politische Einheiten:

Heutige Einheiten:
 Region Flandern in Belgien
 Westflandern und Ostflandern, zwei von fünf Provinzen in dieser Region
 Flämische Gemeinschaft in Belgien, in der Niederländisch gesprochen wird

Historische Territorien:
 Grafschaft Flandern, historisches Territorium auf dem Gebiet der heutigen Staaten Belgien, Frankreich und Niederlande
 Französisch-Flandern, Teil der alten Grafschaft Flandern im heutigen Frankreich
 Zeeuws Vlaanderen, Teil der alten Grafschaft Flandern in der heutigen niederländischen Provinz Zeeland
 Reichsgau Flandern (1944/1945)

Flandern ist ein Namensteil folgender Personen:
 Adela von Flandern (~1064–1115), Königin von Dänemark, später Herzogin von Apulien und Kalabrien
 Eustach von Flandern († 1216), Regent des Königreichs Thessaloniki
 Johann von Flandern († 1292), Bischof von Metz und Lüttich
 Johanna von Flandern (1295–1374), Herzogin von Bretagne
 Judith von Flandern (~1030–1094), Gräfin von Northumbria und Herzogin von Bayern
 Mathilde von Flandern (~1032–1083), Ehefrau Wilhelm des Eroberers, Herzogin der Normandie
 Peter von Flandern († 1176), Bischof von Cambrai

Siehe auch:

 Haus Flandern
 Flämisch